De Macroglossinae zijn een onderfamilie van vleermuizen uit de familie van de vleerhonden (Pteropodidae). De onderfamilie telt vier geslachten.

 Macroglossus (Langtongvleerhonden)
 Melonycteris
 Notopteris
 Syconycteris